Georges Blanchard peut désigner :
 Georges Blanchard (1877-1954), un général français ;
 Georges Blanchard (1902-1976), un écrivain et poète nivernais ;
 Georges Blanchard (1962-), un entrepreneur du développement et un humanitaire français.

Voir aussi 
 Georges Eugène Blanchard (1805-1876), un général de division français
 Georges Henri Blanchard, un peintre français

Référence